Société nationale d’électricité ist die Bezeichnung mehrerer staatlicher Elektrizitätsgesellschaften:
 Société nationale d’électricité (Republik Kongo) (SNE)
 Société nationale d’électricité du Burkina (SONABEL)
 Société nationale d’électricité de la RDC (SNEL)
 Société nationale d’électricité du Sénégal (Senelec)